Dix-Juin, X-Juin ou 10-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

10 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le , pendant la Bataille de France de la seconde Guerre mondiale : 
 Combats de Venables dans l'Eure. 
 Bombardement par l'aviation allemande, qui fit une centaine de morts à Dreux, en Eure-et-Loir.
 Exécution sommaire de quatre otages en représailles, à Sassetot-le-Mauconduit en Seine-Maritime.
 Le 10 juin 1944, vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
  Bombardement allié de Bretteville-sur-Laize dans le Calvados.
 Fusillade meurtrière lors d'un rassemblement patriotique sur l'ancienne Place des Marchés à Issoudun dans l'Indre.
 Trente-neuf habitants de Charly-Oradour en Moselle, périrent lors du massacre d'Oradour-sur-Glane ; en souvenir, Oradour fut ajouté au nom de Charly en août 1950.

 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Références et localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Références

Localisations 

Géolocalisation des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
10